Јадранска лига у кошарци 2002/03. је друга сезона регионалне кошаркашке Јадранске лиге. Лига се од оснивања званично назива Гудјир лига због спонзорског уговора са компанијом Гудјир. Ове сезоне је учествовало 12 клубова из 5 различитих земаља - 4 из Хрватске, по 3 из Словеније и Босне и Херцеговине и по 1 из Израела и СР Југославије.

Клубови у сезони 2002/03. 
Промене у односу на претходну сезону:
 Државе: Словенија је изгубила једног представника, а то место је по специјалној позивници лиге припало израелском Макабију. Такође, ове сезоне је по први пут учешће узео један тим из Србије.
 Клубови: Будућност, Геоплин Слован, Триглав осигурање и Слобода Дита се ове сезоне нису такмичили, а њихова места заузели су Борац Нектар, Загреб, Макаби Тел Авив и Црвена звезда.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Завршни турнир четворице (Фајнал фор) 
Завршни турнир четворице за сезону 2002/03. одржан је од 3. до 5. априла 2003. у Хали Тиволи у Љубљани. На њему су учествовали Црвена звезда из СР Југославије, Макаби Тел Авив из Израела, Унион Олимпија из Словеније и Задар из Хрватске.

Полуфинале

Финале

Статистички најбољи играчи

Поени

Скокови

Асистенције

МВП рангирање

Најкориснији играчи кола

Клубови Гудјир лиге у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званичан сајт Јадранске лиге на енглеском

Сезоне Јадранске лиге у кошарци
Кошарка у 2002.
Кошарка у 2003.